Стік — переміщення води у ґрунті й товщі гірських порід (підземний стік) та по земній поверхні (поверхневий стік).
 Стік — електрод польового транзистора
 Стік — від'ємне джерело.
 Стік — видобувна свердловина нескінченно малого радіуса, точка, до якої рідина притікає вздовж радіусів безперервно й однаково з усіх напрямів.
 Стік, водостік — елемент системи водовідведення — водовідвідний жолоб, труба або інший пристрій, по якому стікає вода
 Стоки — рідкі відходи

Персоналії 
 Стік — персонаж видавництва Marvel.
  ( 1980) — новозеландський футболіст.

Див. також 
 Стик
 Сточище — те ж саме, що й річковий басейн

Посилання